Akademija znanosti in umetnosti je naziv več akademskih inštitucij:

 Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)
 Evropska akademija znanosti in umetnosti (EASA, Salzburg)
 Hrvaška akademija znanosti in umetnosti (HAZU)
 Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti (JAZU)
 Srbska akademija znanosti in umetnosti (SANU)
 Akademija znanosti in umetnosti Bosne in Hercegovine (ANU BiH)
 Črnogorska akademija znanosti in umetnosti (CANU)
 Makedonska akademija znanosti in umetnosti (MANU)
 Kosovska akademija znanosti in umetnosti
 Poljska akademija znanosti in umetnosti (Polska Akademia Umiejętności - PAU, Krakov)
 Ameriška akademija umetnosti in znanosti

Glej tudi 
 Akademija znanosti
 Akademija umetnosti
 Akademija